Aså of Asaa kan verwijzen naar:

 Aså (parochie) - parochie in Denemarken
 Asaa - plaats in Denemarken